Джузеппе Скарлатти (, 1718 или 18 июня 1723, Неаполь — 17 августа 1777, Вена) — композитор неаполитанской оперной школы, писавший в жанрах опера-сериа и опера-буфф. Жил и работал в Риме с 1739 до 1741 год. В 1752—1754 годах творил во Флоренции, Пизе, Лукке и Турине. С 1752 до 1754 год, а затем с 1756 по 1759 годы, Скарлатти работал в Венеции и короткое время в Милане и Барселоне. В 1760 году переехал в Вену, где он подружился с Кристофом Виллибальдом Глюком. Считался третьим самым важным музыкантом рода Скарлатти. До сих пор неясно, был ли Джузеппе племянником Алессандро, родившимся 18 июня 1723, или племянником Доменико, родившимся в 1718 году. Джузеппе Скарлатти был женат на венской певице Барбаре Стабили (), которая умерла в 1753 году. В 1767 году он женился на Антонии Лефевра (), которая в том же году родила ему сына; она умерла три года спустя. Скарлатти умер в Вене в 1777 году, не оставив завещания.

Творчество

Оперы 

Авторство Джузеппе Скарлатти не подтверждено:
 La madamigella (либретто Антонио Паломба, 1755, Неаполь)
 Il mercato di Malmantide (опера-буфф, либретто Карло Гольдони, 1758, Венеция)

Другие работы 
 1739 — La Santissima Vergine annunziata (оратория, Рим)
 1739 — Componimento per musica (серенада, Рим)
 1752 — L'amor della patria (серенада, либретто Карло Гольдони, Венеция)
 1762 — Les aventures de Serail (балет, Вена)
 Imeneo, sognando talora (кантата для тенора и basso continuo)
 I lamenti d'Orfeo (кантата для 2 голосов и оркестра)
 Amor prigioniero (кантата для 2 сопрано и инструментов)
 Различные арии
 Соната для клавесина

Примечания

Ссылки